Са́нни Ма́рья А́ннийна У́триайнен (; род. 5 февраля 1991, Нокиа, Финляндия) — финская легкоатлетка, специализирующаяся на метании копья, член сборной Финляндии на летних Олимпийских играх 2016 года.

Родилась в семье финского метателя копья , у которого тренируется до настоящего времени (с 2015 года вторым тренером является Теро Йарвенпяа). Представляет спортивный клуб Nokian Urheilijat.

Примечания 

Метатели копья Финляндии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года